Foyle
 Lough Foyle
 Adonal Foyle
 Foyle Cup
 Collegio di Foyle